Поэма Грёз (норв. Draumkvedet, иногда пишется как Draumkvædet) — норвежская визионерская поэма, предположительно датируемая периодом Позднего Средневековья. Исходя из присутствующих в тексте дохристианских символов, предполагается, что поэма предшествует периоду Реформации, однако точный возраст её неизвестен. Одна из самых известных средневековых поэм в Норвегии. Передавалась устно в виде баллады, пока не была впервые записана и издана в Телемарке в 1840-х. В каталоге «The Types of the Scandinavian Medieval Ballad» зарегистрирована как B 31 (к категории B относятся «легендарные баллады»).

Сюжет 
Главный герой, Олав Остесон (Olav Åsteson), засыпает в канун Рождества и спит, не просыпаясь, до Двенадцатой Ночи. Проснувшись, он скачет в церковь, и рассказывает там прихожанам о том, что во сне путешествовал по Загробному миру. Детали этого путешествия отчасти напоминают другие средневековые баллады, такие как Lyke-Wake Dirge: терновая пустошь, высокий мост Гьялларбру и чёрный огонь. Кроме этого, присутствуют и элементы из Апокалипсиса: Дьявол верхом на чёрном коне ведет свою армию Тьмы с Севера, чтобы встретиться с армией, идущей с Юга во главе с Архангелом Михаилом, едущим на белом коне в сопровождении Иисуса Христа. После этого главному герою также удаётся увидеть Ад и немного Рая. В конце поэмы даётся назидание живым поступать милосердно и сострадательно для того, чтобы избежать опасностей загробной жизни.

Текст

Музыкальные произведения 
Поэма была неоднократно положена на музыку норвежскими композиторами.
 Давид Монрад Юхансен — вероятно, первый композитор, превративший поэму в полноценное музыкальное произведение (Opus 7 для мужского хора, 1920-е).
 Его сын, Йохан Квандаль, написал свой «Draumkvædet» op. 15 в 1955. Это произведение доступно в двух версиях: одна для соло-сопрано и смешанного хора с фортепиано/органом, а другая для сопрано, смешанного хора, флейты, кларнета, фагота, валторны, альта, виолончели и контрабаса. (Bergen Digitalstudio BD7011).
 Eivind Groven переделал композицию для двух солистов и хора в сопровождении симфонического оркестра в 1963.
 Harald Gundhus аранжировал поэму для тенор-саксофона, флейты (в его исполнении), хардингфеле, кельтской арфы и органа. Эта запись была сделана 5-7 июня 1984 для Kirkelig Kulturverksted label.
 Arne Nordheim положил его на музыку в 1994 году для сольного пения в сопровождении скрипки Хардангера, электроники, хора и оркестра. Произведение было написано в честь тысячелетия города Тронхейм, состоявшегося в 1997 году .
 Ola Gjeilo написал версию с английским переводом поэта Чарльза Энтони Сильвестри для хора, фортепиано и струнного оркестра, премьера которой состоялась в мае 2014 года.

См. также 
 Lyke-Wake Dirge
 Божественная комедия
 Рождественская песнь в прозе
 Гьялларбру
 Мост Чинват
 Сейд (магия)

Примечания 

Литературные произведения Норвегии
Фольклор Норвегии
Народные песни
Визионерская литература